Ел Ресинто има више значења:

 Ел Ресинто (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ресинто (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ресинто (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику